Лэ́нгфорд, Ла́нгфорд () — английская фамилия. Известные носители:

 Лэнгфорд, Бонни (род. 1964) — английская актриса, танцовщица и певица.
 Лэнгфорд, Дэвид (род. 1953) — английский критик и редактор, писатель-фантаст.
 Лэнгфорд, Кит (род. 1983) — американский баскетболист.
 Лэнгфорд, Кэтрин (род. 1996) — австралийская актриса.
 Лэнгфорд, Лен (1899—1973) — английский футболист, вратарь.
 Лэнгфорд, Пол (1945—2015) — британский историк, ректор Линкольн-колледжа (2000—2012).
 Лэнгфорд, Ромео (род. 1999) — американский баскетболист.
 Лэнгфорд, Сара-Элизабет (род. 1979) — американская фотомодель.
 Лэнгфорд, Сэм (1883—1956) — канадский и американский профессиональный боксёр.
 Лангфорд, Фрэнсис (1913—2005) — американская актриса, певица и радиоведущая.

Примечания